Daniel Carter (ur. 1982) – nowozelandzki rugbysta
 Dan Carter – amerykański aktor